Emiliano Martínez puede referirse a:

 Emiliano "Dibu" Martínez (1992-), futbolista argentino;
 Emiliano Martínez Toranza (1999-), futbolista uruguayo.